Faint:

 Faint — песня группы Linkin Park.
 The Faint — американская инди-рок группа.